A máltai sólyom (1930), Dashiell Hammett regénye
A máltai sólyom (1931), Roy Del Ruth filmje
A máltai sólyom (1941), John Huston filmje